T6 oder T 6 steht für:
 Preußische T 6, preußische Dampflokomotive
 Württembergische T 6, württembergische Dampflokomotive
 T 6 (1937), Torpedoboot 1935 der Kriegsmarine
 Tatra T6A2, tschechischer Straßenbahntriebwagen
 ein Tauglichkeitsgrad für Reservisten in der deutschen Bundeswehr, siehe Tauglichkeitsgrad
 Schwierigkeitsgrad in der SAC-Wanderskala #T6
 VW T6, 2. Facelift des VW T5-Kleintransporters, siehe VW T5/T6
 JAC T6, chinesischer Pick-up
 Telefonsex
 The Transmissionary Six, US-amerikanische Alternative-Country-Band
 AirSWIFT (IATA-Code), philippinische Fluggesellschaft
 Tavrey Airlines (IATA-Code), ehemalige ukrainische Fluggesellschaft
 T6-Phage, den Bakteriophagen; siehe Escherichia-Virus T4#Struktur

T-6 steht für:
 North American T-6 Texan, US-amerikanisches Ausbildungsflugzeug
 Beechcraft T-6 Texan II, US-amerikanisches Ausbildungsflugzeug
 Sojus T-6, sowjetische Weltraumflugmission

Siehe auch:
 6T

T6